Kees de Boer (illustrator), Nederlands striptekenaar, cartoonist en illustrator
Kees de Boer (voetballer), Nederlands voetballer